Винчи — многозначное имя собственное. Может означать следующее:

Персоналии
 Леонардо да Винчи — великий итальянский художник, скульптор, учёный
 Винчи, Бруно (1812—1877) — итальянский политик и общественный деятель.
 Винчи, Леонардо (ок. 1690—1730) — итальянский композитор эпохи барокко.
 Винчи, Матильда — артистка оперы.
 Винчи, Роберта (род. 1983) — итальянская теннисистка, 3-кратная победительница Кубка Федерации.
 Винчи, Чарльз (1933—2018) — американский тяжелоатлет.

Топоним
 Винчи — родной город Леонардо да Винчи

Другое
 Винчи — раса в компьютерной игре Rise of Nations: Rise of Legends;

См. также 
 Vinci
 Da Vinci (робот-хирург) — робот-ассистированная хирургическая система «da Vinci» (англ. da Vinci Surgical System) — аппарат для проведения хирургических операций.